Halle Open 2019, właśc. Noventi Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Halle Open rozgrywany w dniach 18–24 czerwca 2019 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 2 219 150 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019